Lesznowola ist der Name folgender Orte in Polen:
 Lesznowola (Powiat Piaseczyński), Ort und Gemeindesitz im Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
 Lesznowola (Grójec), Ort in der Stadt-und-Land-Gemeinde Grójec, Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien